Просто Мария ()

 Просто Мария (фильм) — Аргентина / Перу, 1972
 Просто Мария (телесериал, 1969, Аргентина) — Аргентина
 Просто Мария (телесериал, 1969, Перу) — Перу
 Просто Мария (телесериал, 1970) — Бразилия
 Просто Мария (телесериал, 1989) — Мексика
 Просто Мария (телесериал, 2015) — Мексика